

Astronomia
 1156 Kira – asteroide della fascia principale

Geografia
 Kira – città della Papua Nuova Guinea
 Kira – città dell'Uganda

Onomastica
 Kira - forma femminile russa del nome proprio di persona Ciro
 Kira - variante del nome proprio di persona irlandese Ciara

Personaggi immaginari
 Kira – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Kira – personaggio di Mortal Kombat
 Kira – soprannome dietro cui si nasconde chi utilizza il Death Note nell'omonima serie di manga e anime (solitamente Light Yagami)
 Kira Nerys – personaggio di Star Trek: Deep Space Nine
 Kira Yamato – protagonista di Mobile Suit Gundam SEED
 Izuru Kira – personaggio di Bleach
 Oron Kira – personaggio dell'universo di Guerre stellari
 Yoshikage Kira – personaggio di Le bizzarre avventure di JoJo

Altro
 Kira – vestito tradizionale indossato dalle donne del Bhutan
Kira – titolo ottomano per donne non musulmane che servivano come agenti finanziari e factotum per donne islamiche e concubine

Pagine correlate
Kyra